Осип Яковлевич Синявер (; 1899, Одесса — 1975, Брюссель) — бельгийский художник и иллюстратор.

Биография 
Торговая контора его отца, Абрама-Якова Вильгельмовича Синявера, располагалась на улице Жуковского, дом № 14 в Одессе и занималась реализацией арматуры (позже на улице Пушкинской, дом № 11). Окончил Одесское художественное училище. С 1923 года жил в Бельгии. Ученик художника Де Бовера в Академии художеств в Генте. Изучал также технические науки. Вошёл в историю бельгийского и мирового искусства как основоположник индустриально-производственного пейзажа. Член бельгийского общества художников-юмористов. В его творчестве присутствует тема гротеска и иронии. В основе творчества художника — индустриальная тема, позднее, после 1945 года — природные пейзажи.

Был известен в СССР, являлся членом Союза советских патриотов Бельгии и гражданином СССР. В 1968 году состоялась его первая выставка в СССР — в музее изобразительных искусств Молдавии (Кишинёв).

Лауреат Европейского Совета по искусству и эстетике, ассоциации профессиональных художников Бельгии.

Семья 
 Жена — Ревекка Асировна (Ушеровна) Шнирельман (1911—2011), инженер-химик.
 Сын — Владимир Осипович Шнирельман (род. 1937), молдавский инженер-металлург, изобретатель в области литейного производства.

Произведения 
 Дарс (1950-е)
 Кольцевая дорога W7 (1954)
 Порт Артур. Гент (1952)
 Молодое дерево (1956)

Литература

Примечания

Ссылки 
 Переписка О. Я. Синявера с женой и сыном

Выпускники Одесского художественного училища
Выпускники вузов Бельгии
Художники-пейзажисты Бельгии
Художники Бельгии